Das Herreneinzel der US Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Patrick Rafter und Mark Philippoussis. Rafter gewann in vier Sätzen gewann und verteidigte damit seinen Titel. Dies war sein zweiter Triumph bei den US Open (nach 1997) und auch der zweite und zugleich letzte Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1998